Суворовка — деревня в Грузинском сельском поселении Чудовского района Новгородской области России.

География 
Деревня находится в 10 км от Краснофарфорного на реке Соснинка.
На окраине деревни расположена железнодорожная станция Дубцы.

Население 
По данным администрации Грузинского сельсовета, на 1 января 2005 г. в деревне Суворовка Чудовского района зарегистрировано 211 человек

Примечания 

Населённые пункты Чудовского района